
Улица Ви́дрижу () — улица в Видземском предместье города Риги, в историческом районе Тейка. Начинается от улицы Ропажу и заканчивается перекрёстком с Бривибас гатве. В средней части примыкает улица Пиебалгас. С другими улицами не пересекается.

На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие. Общая длина улицы составляет . Общественный транспорт по улице не курсирует.

Застроена многоквартирными домами разного времени постройки. Отличительной особенностью улицы является то, что её проезжая часть последовательно проходит через арки трёх многоэтажных домов.

История 
Упоминается с 1934 года, первоначально как улица Смилтенес () — по названию латвийского города Смилтене. Современное название, в честь древнего села Видрижи, получила в 1961 году; других переименований не было.

Примечания 

Улицы Тейки